Als Kabinett Kohl werden mehrere von Helmut Kohl geführte Kabinette bezeichnet:

 auf Bundesebene:
 das erste Kabinett Kohls von 1982 bis 1983, siehe Kabinett Kohl I
 das zweite Kabinett Kohls von 1983 bis 1987, siehe Kabinett Kohl II
 das dritte Kabinett Kohls von 1987 bis 1991, siehe Kabinett Kohl III
 das vierte Kabinett Kohls von 1991 bis 1994, siehe Kabinett Kohl IV
 das fünfte Kabinett Kohls von 1994 bis 1998, siehe Kabinett Kohl V

 sowie auf Landesebene:
 das erste Kabinett Kohls in Rheinland-Pfalz von 1969 bis 1971, siehe Kabinett Kohl I (Rheinland-Pfalz)
 das zweite Kabinett Kohls in Rheinland-Pfalz von 1971 bis 1975, siehe Kabinett Kohl II (Rheinland-Pfalz)
 das dritte Kabinett Kohls in Rheinland-Pfalz von 1975 bis 1976, siehe Kabinett Kohl III (Rheinland-Pfalz)